Бег на 1500 метров — дисциплина, относящаяся к средним дистанциям беговой легкоатлетической программы. Требует от спортсменов выносливости (в том числе скоростной) и тактического мышления. Является олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики для мужчин с 1896 года, для женщин с 1972 года. Входит в программу легкоатлетического десятиборья у мужчин.

Правила 
Спортсмены в беге на 1500 метров начинают с высокого старта и общей стартовой позиции. На Олимпийских играх и чемпионатах мира проводится в 3 круга, то есть предварительные забеги, полуфиналы и финальный забег. На коммерческих соревнованиях, таких как Бриллиантовая лига или IAAF World Challenge проводится единственный финальный забег.

Тактика 
Для дистанции 1500 метров характерны все тактические приёмы, обычные для средних легкоатлетических дистанций. Для достижения результатов на уровне рекорда мира у мужчин спортсмен должен уметь проходить круг менее чем за 55 секунд и ускориться на последнем круге.
В истории лёгкой атлетики много случаев, когда спортсмены, выступавшие на дистанции 1500 метров, совмещали её с 800 метровой дистанцией. Менее характерно, когда на 1500 метров выступают стайеры с более длинных дистанций. Родственной дистанцией для 1500 метров является популярная в Великобритании и США миля (1609 метров)

История 
С начала XX века эта дисциплина была особенно популярна в Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и США. Начиная с 1970-х годов в спорт начали вмешиваться атлеты из Африки.
В историю этой дисциплины вошло противостояние (1980-е годы) Себастьяна Коу и Стива Оветта.

Начиная с 1960-х годов на 1500 метров доминировали спортсменки СССР, ГДР, Румынии. На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене Людмила Брагина установила непревзойдённое достижение, трижды в течение игр побив мировой рекорд.

В 1990-е годы известность получил ряд спортсменок из Китая, которые побили мировой рекорд и установили несколько выдающихся результатов, доведя мировой рекорд до 3 мин 50.46 сек. Однако специалисты склонны относить эти достижения к последствиям употребления допинга.

Действующие рекорды

10 лучших результатов за всю историю

Мужчины легкоатлеты на 1500 метров. 
По состоянию на 19 июля 2022 года.

Женщины легкоатлеты на 1500 метров. 
По состоянию на 19 июля 2022 года.

Известные атлеты на этой дистанции 
 Питер Снелл (Новая Зеландия)
 Стив Оветт (Великобритания)
 Себастьян Коу (Великобритания)
 Хишам Эль-Герруж (Марокко) Людмила Брагина (СССР)
 Татьяна Казанкина (СССР)
 Светлана Мастеркова (Россия)
 Габриэла Сабо (Румыния)

См. также 
 Хронология мировых рекордов в беге на 1500 метров

Примечания 

Дисциплины лёгкой атлетики
Бег на средние дистанции